Квалификация (отборочный турнир) 22-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 24 мая 2000 по 10 июня 2001 года в категории «А» и с 28 мая 2000 по 7 июня 2001 года в категории «В». Всего в квалификации приняли участие 22 национальные сборные команды. Было разыграно 8 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Болгария (страна-организатор), Россия, Хорватия, Италия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
 Категория «А»: Белоруссия, Германия, Греция, Испания, Латвия, Нидерланды, Польша, Румыния, Турция, Украина, Франция, Чехия.
 Категория «В»: Австрия, Бельгия, Венгрия, Македония, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Югославия.

Категория «А»

Группа 1 

 24—26.05.2001. (Франция)
 24 мая: Украина — Латвия 3:0 (25:16, 25:12, 25:13); Франция — Нидерланды 3:0 (25:23, 25:20, 25:21).
 25 мая: Украина — Нидерланды 3:2 (25:22, 22:25, 24:26, 25:17, 15:12); Франция — Латвия 3:1 (25:14, 25:7, 22:25, 25:16).
 26 мая: Нидерланды — Латвия 3:1 (28:26, 20:25, 25:16, 25:19); Франция — Украина 3:1 (28:26, 25:22, 18:25, 25:23).

 8—10.06.2001. (Нидерланды)
 8 июня: Нидерланды — Франция 3:0 (25:22, 25:19, 25:20); Украина — Латвия 3:0 (25:15, 25:20, 25:16).
 9 июня: Франция — Латвия 3:0 (25:20, 25:22, 25:14); Нидерланды — Украина 3:1 (23:25, 25:17, 25:16, 25:16).
 10 июня: Франция — Украина 3:2 (25:23, 25:23, 22:25, 19:25, 15:9); Нидерланды — Латвия 3:0 (25:23, 25:21, 25:12).

Группа 2 
28.05.2000—3.06.2001

 2000 г.
 28 мая: Румыния — Белоруссия 3:0 (25:15, 25:14, 25:16); Польша — Греция 3:0 (25:17, 28:26, 25:13).
 3 июня: Белоруссия — Греция 0:3 (18:25, 21:25, 21:25); Румыния — Польша 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:21).
 10 июня: Белоруссия — Польша 1:3 (21:25, 25:27, 25:20, 21:25);
 11 июня: Греция — Румыния 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).
 17 июня: Польша — Белоруссия 1:3 (25:19, 20:25, 24:26, 21:25); Румыния — Греция 3:1 (25:18, 23:25, 27:25, 28:26).

 2001 г.
 23 мая: Польша — Румыния 3:0 (25:21, 25:20, 25:23).
 26 мая: Греция — Белоруссия 3:0 (25:20, 25:18, 25:18).
 2 июня: Белоруссия — Румыния 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 25:27, 15:11).
 3 июня: Греция — Польша 3:1 (27:29, 25:22, 26:24, 25:20).

Группа 3 
25.05.2000—3.06.2001

 2000 г.
 25 мая: Германия — Испания 3:0 (25:20, 25:20, 28:26).
 28 мая: Чехия — Турция 2:3 (25:23, 22:25, 25:19, 17:25, 13:15).
 3 июня: Испания — Турция 3:2 (25:23, 23:25, 12:25, 25:15, 15:10).
 4 июня: Германия — Чехия 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 14:25).
 10 июня: Чехия — Испания 3:0 (25:16, 25:14, 25:22); Турция — Германия 0:3 (25:27, 20:25, 23:25).
 17 июня: Испания — Чехия 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 25:22, 10:15).
 18 июня: Германия — Турция 3:1 (25:18, 23:25, 25:16, 25:19).

 2001 г.
 26 мая: Турция — Испания 3:1 (25:19, 18:25, 25:17, 25:15); Чехия — Германия 3:2 (25:23, 22:25, 19:25, 25:19, 15:8).
 2 июня: Турция — Чехия 3:1 (25:18, 20:25, 25:17, 25:23).
 3 июня: Испания — Германия 1:3 (25:15, 19:25, 15:25, 17:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «А» путёвки на чемпионат Европы 2001 года получили по две лучшие команды из групп — Франция, Нидерланды, Румыния, Польша, Германия, Чехия, а также Украина и Греция, имеющие лучшие показатели среди команд, занявших в группах третьи места. 

Худшие команды в группах (Латвия, Белоруссия, Испания) на отборочный цикл чемпионата Европы-2003 переводятся в категорию «В».

Категория «В»

Группа 1 

Швейцария отказалась от участия во втором туре соревнований.

 10—12.06.2000. Монтрё (Швейцария)
 10 июня: Венгрия — Бельгия 3:0 (25:19, 25:21, 25:20); Швейцария — Португалия 3:0 (25:19, 25:19, 25:15).
 11 июня: Венгрия — Португалия 3:0 (25:11, 25:20, 25:18); Бельгия — Швейцария 3:0 (25:16, 25:21, 25:16).
 12 июня: Бельгия — Португалия 3:0 (25:13, 25:8, 25:15); Венгрия — Швейцария 3:0 (25:17, 25:12, 25:13).

 1—3.06.2001. Вилворде (Бельгия)
 1 июня: Венгрия — Швейцария 3:0 (отказ Швейцарии); Бельгия — Португалия 3:1 (25:19, 22:25, 25:20, 25:20).
 2 июня: Венгрия — Португалия 3:0 (25:20, 25:21, 25:17); Бельгия — Швейцария 3:0 (отказ Швейцарии).
 3 июня: Португалия — Швейцария 3:0 (отказ Швейцарии); Бельгия — Венгрия 3:0 (25:16, 25:22, 26:24).

Группа 2 
28.05.2000—2.06.2001

 2000 г.
 28 мая: Словения — Австрия 3:1 (23:25, 25:22, 25:22, 25:16).
 3 июня: Словения — Словакия 2:3 (24:26, 25:13, 27:25, 18:25, 16:18).
 10 июня: Австрия — Словения 2:3 (22:25, 25:19, 27:25, 23:25, 8:15).
 17 июня: Словения — Австрия 3:2 (25:16, 23:25, 25:12, 25:27, 15:10).

 2001 г.
 27 мая: Словакия — Словения 2:3 (25:27, 25:20, 25:20, 16:25, 12:15).
 2 июня: Австрия — Словакия 0:3 (13:25, 10:25, 14:25).

Группа 3 
28.05.2000—7.06.2001

Югославия стоит в таблице выше Финляндии по лучшему соотношению игровых очков — 1,264 против 1,146.

 2000 г.
 28 мая: Македония — Финляндия 0:3 (13:25, 24:26, 17:25).
 3 июня: Югославия — Македония 3:0 (25:16, 25:11, 25:18).
 10 июня: Финляндия — Югославия 3:1 (25:17, 25:22, 24:26, 25:17).
 17 июня: Югославия — Финляндия 3:1 (25:15, 25:19, 23:25, 25:21).

 2001 г.
 3 июня: Финляндия — Македония 3:0 (25:15, 25:18, 25:21).
 7 июня: Македония — Югославия 0:3 (18:25, 7:25, 12:25).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира категории «В» победители групп (Венгрия, Словакия, Югославия) на отборочный цикл чемпионата Европы-2003 переводятся в категорию «А».

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
2000 год в волейболе
2001 год в волейболе
Волейбол